Ви́ктор Пано́в:
 Панов, Виктор Ананьевич (1854—1922) — первый заведующий Александровскими мореходными классами, градоначальник Владивостока в 1903—1905 годах.
 Панов, Виктор Васильевич (1918—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Панов, Виктор Георгиевич (1925 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор философских наук, профессор, академик РАЕН.